Алексей Владимирович Плотников:
 Плотников, Алексей Владимирович (род. 1969) — первый вице-президент ВФЛА в марте — ноябре 2020 года, с июня был и. о. президента.
 Плотников, Алексей Владимирович (род. 1969) — советский и российский хоккеист
 Плотников, Алексей Владимирович (род. 1975) — российский и белорусский хоккеист, 3-кратный чемпион Белоруссии. Примечания